Наси (нахи) — совокупность идиомов, распространённых на юго-западе Китая, на которых говорят представители народа наси, а также ряд меньших этнических групп, включённых правительством КНР в их состав, таких как мосо, малимаса и др. Наси относится к лоло-бирманской ветви тибето-бирманских языков, формируя в их составе собственную группу.

Общие сведения 
Общее число носителей (родной язык) — 308 839 (2000, перепись). Распространён преимущественно в провинции Юньнань в Юйлун-Насиском автономном уезде (200 тысяч человек), в меньшей степени — в уездах Вэйси, Чжундянь, Нинлан, Дэцин, Юншэн, Хэцин, Цзяньчуань, и Ланьпин. А также в уездах Яньюань, Яньбянь и Мули провинции Сычуань и в уезде Манкан Тибетского автономного района.

Язык активно используется среди всех слоёв и возрастных групп населения, ведётся преподавание в младшей школе, издаются газеты и художественная литература, ведутся теле- и радиопередачи. 170 тысяч человек в качестве второго языка используют китайский, тибетский, байский или английский языки. Многие владеют письменным китайским.

Как второй язык используется частью представителей лису, пуми, байцев, а также очень незначительной частью тибетцев.

Диалектное членение 
Идиомы, составляющие язык наси, разделяются на восточную и западную диалектные группы. Восточную группу, включающую диалекты Юннин, Гуабе и Бэйцюйба, на которых говорят представители мосо, в настоящее время ряд авторов рассматривают как близкородственный, но отдельный язык на или мосо. Западные идиомы (собственно наси) разделяют на северные и южные (лицзянские) группы диалектов, между которыми велики как фонетические так и лексические отличия. В частности, в лексике северных наси значительный пласт составляют заимствования из тибетского языка, в лексике южных — из китайского.

Письменность 

Исторически у наси существовало две письменности — пиктографическая донгба (дунба) и слоговая — геба (гэба).

Донгба (дунба) включала 1400—2000 символов, 90 % которых представляли собой пиктограммы, незначительное количество знаков несло сугубо фонетическую нагрузку. Эта письменность использовалась жрецами для записи сакральных текстов. В настоящее время осталось от нескольких десятков до нескольких человек преклонного возраста, владеющих этим письмом.

Геба (гэба) — слоговая письменность, включающая символы, производные от китайских иероглифов, упрощённые пиктограммы донгба и оригинальные знаки. Символы геба не имели фиксированного прочтения, каждый жрец при записи текста использовал те или иные знаки по своему усмотрению.

Алфавит Фрейзера — алфавит, изначально созданный миссионером Джеймсом Фрейзером для языка лису. В начале 1930-х годов на этом алфавите на языке наси был издан ряд христианских текстов.

Латинский алфавит, основанный на пиньине, был введён китайским правительством в 1957 году и реформирован в 1982, 1985 и 1999 годах. Характерной его чертой является использование согласных в конце слога для обозначения тонов, наподобие орфографии мяо, хани, чжуанского и ряда других языков Китая. В настоящее время 75 тысяч человек могут читать и писать, используя этот алфавит.

Алфавит наси 1985—1999 годов:

Инициали:

Финали:

Низкий восходящий тон обозначается буквой f после соответствующего слога, высокий тон — l, низкий тон —
q. Средний тон на письме не обозначается.

Алфавит 1999 года имеет следующий вид:
 инициали b p m f bb pp v d t n l dd tt g k h ng gg kk hh j q x jj jh nh z c s zz cc ss zh ch sh rh cr r y w mm hn
 финали a o e i u iu ai ei ee er ia iai ie iei ua ue ui v uai vr mm uer.

Фонология 
Вокализм наси представлен 11 простыми (ротовыми фонемами) и 7 дифтонгоидами — /jɑ/, /jɤ/, /ɥe/, /wa/, /wɑ/, /wɤ/ и /wɚ/.

В северных диалектах кроме простых встречаются носовые гласные — [i ̃], [y ̃] и [v̩ ̃]

Консонатизм представлен 31 основной фонемой и тремя полугласными ([j], [ɥ] и [w]), образующими указанные выше дифтонгоиды.

Различие между звонкими и преназализованными смычными согласными утрачено во многих диалектах, включая линцзянский и многие соседние.

Кроме того, ряд фонем реализуется в виде следующих аллофонов:

Для /ɯ/:
 [ɯ] — основной аллофон,
 [ɿ] — встречается после апико-альвеолярных щелевых и аффрикат,
 [ʅ] — после ретрофлексных щелевых и аффрикат.

Для /ṿ/:
 [ṿ] — основной аллофон,
 [ʙ] — реализуется после губно-губных смычных согласных.

Для /h/:
 [h] — основной аллофон,
 [f] — представлен только в слоге [fṿ].

Наси — моносиллабический тоновый язык. Структура слога — (согласный)(полугласный)гласный.

Система тонов представлена тремя регистровыми — высоким, средним и низким и одним контурным — восходящим. Последний встречается преимущественно в заимствованиях из китайского языка.

Синтаксис 
Наси — изолирующий язык с развитой системой классификаторов. Базовый порядок слов — SOV (подлежащее — дополнение — сказуемое).

Примечания

Литература 
 Alexis Michaud (2006), " Three extreme cases of neutralisation: nasality, retroflexion and lip-rounding in Naxi ", Cahiers de Linguistique — Asie Orientale, аудиофайлы к статье
 Alexis Michaud (2006), " Tonal reassociation and rising tonal contours in Naxi ", Linguistics of the Tibeto-Burman Area 
 Boyd Michailovsky and Alexis Michaud (2006), " Syllabic inventory of a Western Naxi dialect, and correspondence with Joseph F. Rock’s transcriptions ", Cahiers de Linguistique — Asie Orientale
 Liberty A. Lidz, «A Synopsis of Yongning Na (Mosuo)», The 39th International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics University of Washington, Seattle, September 15-17, 2006

Ссылки 
 Язык наси на Ethnologue: Languages of the World'', 15th edition. SIL International.
 Письменность наси на Omniglot: Writing system & languages of the World

Языки Китая
Лоло-бирманские языки
Тоновые языки
Юньнань
Наси